Урочище «Фридрівці» — проектований лісовий заказник місцевого значення. Розташований на території Кам'янець-Подільського лісгоспу (Кадієвецьке лісництво, квадрати 26—29, 32—34) на Хмельниччині. Зарезервований для наступного заповідання оголошений рішенням Хмельницького облвиконкому № 7 від 25.10.1992 року.

Опис 
Мальовничий лісовий масив, де зростають рідкісні й занесені до «Червоної книги» рослини.

Площа — 415 га .

Див. також 
 Фридрівці

Примітки 

Об'єкти, зарезервовані для заповідання